Диана Маринова Маринова е български учен – юрист и университетски преподавател по международно частно и международно морско частно право.

Биография 
Диана Маринова е родена на 9 декември 1966 г. в град Дулово. Баща ѝ – Марин Иванов Маринов е дългогодишен директор на гимназията в гр. Ябланица. Завършила е с пълно отличие и златен медал ЕСПУ с разширено изучаване на френски език в гр. Тетевен. През 1991 г. се дипломира в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с пълно отличие. Специализира  в същия университет  „Управление и организация“ и „Международни отношения“. По-късно (1992 – 1994 г.) специализира  „Международно търговско право“ в Университета на Отава (Канада). От 1995 г. до момента е адвокат – член на Софийската адвокатска колегия.

През годините Диана Маринова е работила като консултант в Комитета по пощи и далекосъобщения, Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа, Министерство на труда и социалната политика. През периода 1998 г. – 2001 г. взема участие в подготовката на присъединяването на България към ЕС, арбитър е в Националния институт за помирение и арбитраж, както и консултант към Българската търговско-промишлена палата. От 2003 г.  е представител на Българската асоциация по морско право в Международния морски комитет /ММК/ със седалище Антверпен – лектор и делегат на международните форуми на ММК в Бордо, Ванкувър, Дубровник, Атина, Ротердам, Буенос Айрес и др.

Академична кариера 
През 2013 г. Диана Маринова защитава докторска дисертация и придобива научна степен „доктор“  по право в Института за правни науки към Българската академия на науките. През 2015 г. публикува един от основните си трудове: „От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море“, с който две години по-късно придобива титлата „доцент“ в Юридическия факултет на УНСС (където преподава от 1997 г.). Освен в УНСС, преподава и в НБУ, както и Международното висше бизнес училище в Ботевград. От 2017 г. Диана Маринова заема поста заместник-декан в Юридическия факултет, както и научен секретар на Катедра „Международно право и право на ЕС“. Секретар е на Българската асоциация по морско право, член и секретар на Българската асоциация по сравнително право, член на Българската асоциация по аграрно право. Юрист на Съвета на европейската научна и културна общност. Автор е на над петдесет публикации в областта на  международното право и правото на ЕС. Владее френски, английски и руски език.

Награди и признания 
През 2007 г.  става носител на сертификат за висок престиж и обществено признание на Европейския форум на експертите.
През 2008 г. е научен консултант на правна кантора „Сути“ за България /една от най-големите и престижни италиански адвокатски кантори по международно право/. През 2016 г. става носител на значката „Златна книга“ на Съвета на Европейска научна и културна общност за принос към развитието на българската наука.

Източници 

Български юристи
Преподаватели в УНСС
Български учени